Judith von Baden ist der Name folgender Personen:

 Judith die Ältere († 1091), Ehefrau von Hermann I. von Baden
 Judith von Backnang (um 1080;–um 1123), Ehefrau von Hermann II. von Baden 
 Judith von Baden († 1162), Tochter von Hermann II. von Baden